Эбесилио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эбесилио, Кайл (род. 1994) — нидерландский футболист, полузащитник АДО Ден Хааг.
 Эбесилио, Лоренцо (род. 1991) — нидерландский футболист.